Globemaster kan avse:

 Boeing C-17 Globemaster III – ett tungt amerikanskt transportflygplan (1991–idag)
 Douglas C-74 Globemaster – ett amerikanskt transportflygplan (1945–1963)
 Douglas C-124 Globemaster II – ett tungt amerikanskt transportflygplan (1949–1974)